Big Sandy ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Sandy (Kentucky), im Boyd County
 Big Sandy (Montana), im Chouteau County
 Big Sandy (Tennessee)
 Big Sandy (Washington County, Tennessee)
 Big Sandy (Texas), im Upshur County
 Big Sandy (West Virginia), im McDowell County
 Big Sandy (Wyoming), im Sublette County
 Big Sandy Junction, im Boyd County, Kentucky

Sonstiges:
 Big Sandy Bayou, Fließgewässer im Phillips County, Arkansas
 Big Sandy Stream, Fließgewässer im Somerset County, Maine
 Big Sandy Wash, Fließgewässer im Montrose County, Colorado
 Big Sandy Island, Insel im Caddo County, Louisiana
 Big Sandy Oil Field, Ölfeld im Woodson County, Kansas
 Big Shanty Village Historic District, historischer Bezirk im Cobb County, Georgia
 Big Sandy Unit Tennessee National Wildlife Refuge, Park im Henry County, Tennessee

Siehe auch: 
 Big Sandy River
 Big Sandy Lake